Мультиплікатор (від  — збільшую) може означати:

 пристрій для нагнітання в парогідравлічний прес води під великим тиском

 пристрій для збільшення частоти деякого періодичного процесу

 пристрій, що забезпечує отримання кількох однакових знімків при фотографуванні та фотодруці, камера з багатьма об'єктивами

 астрономічний прилад для зменшення похибки вимірювання висоти світил

 радянська назва професії з області анімації

 пристрій, який за допомогою магнітної стрілки вимірює силу надслабких струмів

 Мультиплікатор Кейнса — коефіцієнт у макроекономіці, що показує залежність між зміною доходу від зміни обсягу інвестицій

 Грошово-кредитний мультиплікатор — це величина множника, на яку збільшується кількість грошей в обігу в результаті операцій на монетарному ринку

 Мультиплікатор Шура — частина теорії груп